Kukai se poate referi la:

 Kukai, un călugăr budist japoniez.
 Asteroidul 6866 Kukai, un corp ceresc numit după călugărul Kukai.